Hans Muller (waterpolospeler)

 Hans Müller (componist), Zwitsers musicus
 Hans Müller (voetballer), Zwitsers voetballer
 Hans Müller, pseudoniem van de (toneel)schrijver Herman Heijermans